Зе́я (от эвенкийского «джеэ» — «лезвие») — крупнейшая река бассейна Амура на территории России. По глубине, ширине и водостоку превосходит Амур в месте слияния рек, но исторически считается его левым притоком. Река целиком протекает по Амурской области России, захватывая 64 % её территории, и в районе Благовещенска впадает в Амур. На Зее расположены города Зея, Свободный и Благовещенск. В верхнем течении находится Зейский природный заповедник площадью более 830 км².

До строительства Зейской ГЭС на реке во время летних паводков происходили катастрофические наводнения. На реке проектируется каскад Нижнезейских ГЭС.

Основные сведения 

Длина Зеи — 1242 км, площадь водосборного бассейна — 233 000 км².

Берёт начало в хребте Токинский Становик на южных склонах системы Станового хребта. В верхнем течении, от истока до устья Селемджи, имеет преимущественно горный характер; здесь долина её ограничена высокими склонами. В месте пересечения хребта Тукурингра река течёт в глубоком скалистом ущелье. Ниже впадения Селемджи, в своём нижнем течении, Зея выходит на равнину, где её долина расширяется, а русло расчленяется на многочисленные рукава.

На краю береговой террасы при месте впадения небольшой речки Громатухи в Зею обнаружено жилище осиноозёрской культуры. Вход в постройку был обращен в сторону Зеи. Также на памятнике Громатуха ранее была выделена неолитическая громатухинская культура. Судя по липидному составу керамики со стоянки раннего неолита Громатуха в Среднем Приамурье, она использовалась для варки пищи из мяса животных, прежде всего жвачных — оленей, косуль, диких коз, и в небольшой степени — для приготовления лосося. Также на реке Зее находится ранненеолитический памятник Черниговка-на-Зее громатухинской культуры.

Гидрология 
Питание преимущественно дождевое, доля которого от общего годового стока составляет 50—70 %. На снеговое приходится 10—20 %, на подземное — 10—30 %. Зея отличается высокой водностью: средний годовой расход воды в устье 1910 м³/с. Наибольшая глубина в межень — до 60 м, наибольшая ширина — 4 км. Уклон русла — в пределах 0,1—0,4 ‰, в верховьях — более 15 ‰. Скорость течения в верховьях — 4—6 м/с, в низовьях — до 1,2 м/с. Водный режим по сравнению с другими реками Дальнего Востока характеризуется более отчётливо выраженным весенним половодьем, которое длится в среднем 20—30 дней, и высокими летними дождевыми паводками, обусловливающими иногда сильные наводнения. Наводнение 1928 года, повлёкшее за собой катастрофические последствия, в основном было вызвано мощным паводком на Зее. В зимний период Зея, бассейн которой расположен в зоне вечной мерзлоты, исключительно маловодна. У города Зеи, например, во время паводков приток воды достигает 14 200 м³/с и выше, а зимой падает до 1,5 м³/с. До строительства Зейской ГЭС многолетняя амплитуда колебания уровня воды достигала 9—10 м. К водосбору реки относится более 19 800 озёр общей площадью 1021 км². Объём годового стока реки равен 53,8 км³.

Притоки 

В чрезвычайно разветвлённую систему притоков реки входит около 30 тысяч водотоков, среди которых 43 — длиннее 100 км. Основным притоком Зеи является Селемджа (длина — 647 км, бассейн — 70 900 км²), средний годовой расход воды которой превышает 700 м³/с. Вторым по значимости притоком является Гилюй, который впадает справа в Зейское водохранилище, имеет длину 545 км и площадь бассейна 22 500 км².

 Основные притоки
(расстояние от устья)

 21 км: река Ивановка (лв)
 110 км: река Томь (лв)
 284 км: река Селемджа (лв)
 447 км: река Тыгда (пр)
 485 км: река Деп (лв)
 588 км: река Уркан (нижний приток) (пр)
 680 км: река Гилюй (пр)
 791 км: река Брянта (пр)
 837 км: река Мульмуга (пр)
 878 км: река Уркан (верхний приток) (лв)
 939 км: река Арги (лв)
 946 км: река Ток (пр)
 1073 км: река Купури (лв)

Хозяйственное использование 
Река судоходна от устья до города Зея, этот участок протяжённостью 650 км входит в перечень водных путей РФ. До строительства Зейской ГЭС в высокую воду небольшие катера могли подниматься и выше, до села Бомнак. Затруднением для судоходства являлось большое число мелководных перекатов в русле реки. На 2012 год судопропускными сооружениями плотина гидроэлектростанции не оборудована, судоходство возможно в верхнем и нижнем бьефе.

Зея используется для сплава леса и водоснабжения.

В литературе 

Я не мог оторвать взгляда от реки. Зею тут не узнать — стала недоступная, чужая. С глухим рокотом рвётся она из-за скалы, бросается всей массой голубой воды на оскаленные перекаты. Сквозь радужную пыль видно, как бьются тугие струи о груди непокорных валунов, как кипит, бушует вода и, высоко вздымаясь, снова падает на них. И так, неудержимыми скачками, Зея проносится мимо обрыва, прыгает влево, за утёс. И оттуда, будто из преисподней, доносится непокорный, угрожающий рёв одичавшего потока.

Тёмные хребты с облезлыми вершинами пересекают широкое пространство, поднимаются крепостными валами, грозными утёсами, чтобы преградить путь Зее, священной дочери эвенков. Но не укараулили её, недосмотрели: убаюкали их ветры весенние да туманы долгие. По эвенкийским преданиям, проточила Зея гранит, раздвинула горы и вырвалась на простор. И мы видим с террасы, как убегает вдаль, меж тёмных хребтов, её текучий голубой хрусталь

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Амурский
 Речной бассейн — Амур
 Речной подбассейн — Зея
 Водохозяйственный участок — Зея от истока до Зейского гидроузла

Населённые пункты на берегах Зеи 

От истока к устью:
 Зейское водохранилище
 Бомнак (п.б.)
 Горный (п.б.)
 Верхнезейск (л.б.)
 Хвойный (п.б.)
 Береговой (п.б.)
 Снежногорский (л.б.)
Плотина Зейской ГЭС
 город Зея (п.б.)
 Заречная Слобода (л.б.)
 Сосновый Бор (п.б.)
 Николаевка-2 (л.б.)
 Александровка (п.б.)
 Николаевка (л.б.)
 Овсянка (п.б.)
 Алексеевка (л.б.)
 Берёзовка (л.б.)
 Алгач (л.б.)
 Чалбачи (л.б.)
 Сиан (п.б.)
 Умлекан (л.б.)
 Рублёвка (л.б.)
 Юбилейный (л.б)
 Поляковский (л.б.)
 Нововысокое (л.б.)
 Аяк (л.б.)
 Ураловка (л.б.)
 Кухтерин Луг (п.б.)
 Чагоян
 Новокиевка (л.б.)
 Сохатино (п.б.)
 Новокиевский Увал, районный центр (л.б.)
 Мазаново (л.б.)
 Практичи (п.б.)
 Белоярово (л.б.)
 Новоникольск (п.б.)
 Каменка (л.б.)
 Заган (п.б.)
 Желтоярово (п.б.)
 Красноярово (л.б.)
 Поповка (л.б.)
 Молчаново (л.б.)
 Спицыно (л.б.)
 город Свободный (п.б.)
 Введеновка (л.б.)
 Бардагон (п.б.)
 Арга (л.б.)
 Ключики (л.б.)
 Новгородка (п.б.)
 Большая Сазанка (л.б.)
 Малая Сазанка (п.б.)
 Орлиный (п.б.)
 Воронжа (л.б.)
 Москвитино (п.б.)
 Источный (п.б.)
 Казанка (л.б.)
 Сретенка (л.б.)
 Натальино (п.б.)
 Великокнязевка (л.б.)
 Новоандреевка (л.б.)
 Прядчино (п.б.)
 Новопетровка (п.б.)
 Егорьевка (п.б.)
 Семиозёрка (л.б.)
 Мухинка (п.б.)
 Призейская (п.б.)
 станция Белогорье (п.б.)
 село Белогорье (п.б.)
 Усть-Ивановка (л.б.)
 Владимировка (л.б.)
 Благовещенск

Мосты 

 Автомобильный мост у Благовещенска
 Железнодорожный мост у села Белогорье
 Два железнодорожных моста у города Свободный
 Автомобильный мост близ села Красноярово
 Автомобильный мост у города Зея
 Железнодорожный мост у посёлков Верхнезейск и Горный

Примечания

Литература 
 
 
 Вдовина О. Н., Безматерных Д. М.  // Космодром «Восточный» — будущее космической отрасли России: материалы II Всероссийской науч.-практ. конф. (Благовещенск, 26-27 ноября 2013 г.). — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. — Т.1. — С. 173—183.

Притоки Амура
Реки Амурской области
Реки Зейского района